

Bułgaria 
 Koprinka – wieś w obwodzie Stara Zagora
 Koprinka – zbiornik retencyjny